Аполодор је било често име у хеленском свету. Може се односити на:
 Аполодор из Атине, грчки учењак и математичар.
 Аполодор из Дамаска, највећи римски архитекта царског доба.
 Аполодор из Пергама, реторичар из 1. века п. н. е.

 Аполодор (кратер)